Georgieva (en bulgare : Георгиева) est un patronyme slave porté surtout en Bulgarie.

Par ordre alphabétique
 Daniela Georgieva (née en 1969), athlète bulgare.
 Magdalena Georgieva (née en 1962), rameuse d'aviron bulgare.
 Marina Georgieva (née en 1980), patineuse de vitesse sur piste courte bulgare.
 Marina Georgieva (née en 1997), footballeuse internationale autrichienne.
 Martina Georgieva (née en 1985), joueuse bulgare de volley-ball.
 Maya Georgieva (née en 1955), joueuse bulgare de volley-ball.

Homonymie de patronyme bulgare